Motta ist der Künstlername von:

 Francesco Motta (* 1986), italienischer Cantautore

Motta ist der Familienname folgender Personen:

 Agostinho José da Mota (1824–1878), brasilianischer Maler
 Angelo Motta (1890–1957), italienischer Unternehmer
 Artemio Motta (* 1661), italienischer Komponist des Barock
 Arthur Motta (* 1922), französischer Jazzmusiker
 Bess Motta (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin und Fitnesstrainerin
 Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta (1890–1982), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Cássio Motta (* 1960), brasilianischer Tennisspieler
 Cristoforo Motta (1823–1867), Schweizer Grundbesitzer, Ingenieur, Politiker, Staatsrat und Ständerat
 Ed Motta (* 1971), brasilianischer Jazz-, Funk und Soul- sowie Bluessänger und Songwriter
 Emilio Motta (1855–1920), Schweizer Historiker
 Gianni Motta (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Motta (1871–1940), Schweizer Politiker
 Guillermina Motta i Cardona (* 1942), katalanische Singer-Songwriterin
 José Vianna da Motta (1868–1948), portugiesischer Pianist und Komponist
 Leandro Motta (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Manuel de Regla Motta (1795–1864), Präsident der Dominikanischen Republik
 Marco Motta (* 1986), italienischer Fußballspieler 
 Maria Teresa Motta (* 1963), italienische Judoka
 Mario Motta (1923–2013), italienischer Schriftsteller
 Olga Motta (* 1962), deutsche Theaterregisseurin, Grafikerin, Bühnen- und Kostümbildnerin
 Othon Motta (1913–1985), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Campanha
 Ramon Motta (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Robert Piris Da Motta (* 1994), paraguayischer Fußballspieler
 Stephanie Motta, US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Szenenbildnerin
 Thiago Motta (* 1982), brasilianisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Yann Motta Pinto (* 1999), brasilianischer Fußballspieler

Motta ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Motta (Gemeinde Gaschurn), Ort im Montafon bei Gaschurn, Vorarlberg
 Motta d’Affermo, Ort in Italien (Sizilien)
 Motta Camastra, Ort in Italien (Sizilien)
 Motta de’ Conti, Ort in Italien (Piemont)
 Motta dei Cunicci, Ort in Italien (Venezien)
 Motta di Livenza, Ort in Italien (Venezien)
 Motta di San Lorenzo, Ort in Italien  (Venezien)
 Motta Sant’Anastasia, Ort in Italien (Sizilien)
 Motta Santa Lucia, Ort in Italien (Kalabrien)
 Motta Visconti, Ort in Italien (Lombardei)

Motta, Sonstiges:
 Motta (Unternehmen), italienisches Unternehmen
 Motta di Sant’Antonio, Venedig
 Flurname für eine Erhebung oder eine Hügelkuppe, siehe Mutta

Siehe auch:
 LaMotta
 Motta Naluns
 Mota